Аббевилл () — топоним:

 Аббевилл — город в штате Алабама, США.
  — город в штате Джорджия, США.
 Аббевилл — город в США на юге штата Луизиана.
  — город в штате Миссисипи, США.
 Аббевилл — город в США на северо-западе штата Южная Каролина.
 Аббевилл — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина.

См. также 
 Абвиль